Урбина () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Урбина, Рикардо (род. 1977) — гондурасский шахматист, международный мастер (2004). 
 Урбина, Хесус (род. 1983) — мексиканский футболист, играющий на позиции вратаря.
 Урбина, Хосе Мария (1808—1891) — эквадорский политик, президент страны с июня 1851 по октябрь 1856 года.